Мю Скорпиона (μ Sco, μ Scorpii) — под таким обозначением Байера известны две звёздные системы, которые находятся в созвездии Скорпион.

 Мю¹ Скорпиона, которая имеет традиционное имя Денеб Акраб (Denebakrab) — хвост скорпиона. Затменная двойная звезда типа β Лиры.
 Мю² Скорпиона, бело-голубой субгигант.

Скорпион (созвездие)